Hemiphues novae-zelandiae är en flockblommig växtart som beskrevs av Donald Petrie. Hemiphues novae-zelandiae ingår i släktet Hemiphues och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
novae-zelandiae